Месечев ход се може односити на:

 Месечев ход, плесачку технику.
 -{„Moonwalk“}-, аутобиографију Мајкла Џексона
 -{„Moonwalker“}-, филм са Мајклом Џексоном у главној улози, објављен 1988. године
 -{„Michael Jackson's Moonwalker“}-, видео-игру базирану по филму.